

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Gębice – część miasta Ozorków
 Gębice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Gębice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Gębice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Gębice – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów 
 Gębice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków 
 Gębice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Gębice – część wsi Godów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów